Barcelona:
Museu d'Art Modern de Barcelona
 Brussel·les:
Museu d'Art Modern de Brussel·les
 Nova York:
Museu d'Art Modern de Nova York
 Olot:
Museu d'Art Modern (Olot)
 París:
Museu d'Art Modern de París